Miejscowości w USA:
 McRae – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 McRae – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Telfair
Gminy w USA:
 McRae (ang. McRae Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White

Osoby:
 Alister McRae – szkocki rajdowiec, syn Jimmy'ego
 Colin McRae – szkocki rajdowiec, syn Jimmy'ego
 James McRae – australijski wioślarz
 Jimmy McRae – szkocki rajdowiec, ojciec Alistera i Colina